En Pologne, Ciosna peut désigner :

 Ciosna, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Ciosna, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.